Itäkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Itäsaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Östergrundet (klippa i Finland, Nyland, lat 60,12, long 24,99), 
 Itäkari (ö i Finland), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar